Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl e Jimmy Connors non hanno concluso la finale a causa di un allarme bomba che ha interrotto la partita.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 Jimmy Connors (finale)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)

 Johan Kriek (primo turno)
 Gene Mayer (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Anders Järryd (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1984